spp, ou spp., est une abréviation qui signifie :
 plusieurs espèces, du latin species plurimae, généralement abrégé en « spp. » (écrit en caractères romains), pour désigner plusieurs espèces non identifiées ou non encore décrites au sein d'un genre ;
 espèce - au singulier - étant abrégé en « sp. », pour désigner une espèce non identifiée ou non encore décrite
 sous-espèce, au singulier, étant généralement abrégé en « subsp. »  (et également noté, parfois, « ssp. ») ; sous-espèces - au pluriel, étant abrégé en « sspp. ».

SPP est un sigle qui signifie :
 Sapeur-pompier professionnel ;
 Société psychanalytique de Paris ;
 Syndicat des Professionnels du Pneumatique (SPP), ;
 Site et Patrimoine de PARMILIEU (SPP), 38390 PARMILIEU ;
 Steyr SPP, une arme de poing ;
Service public de programmation, en Belgique, ce type d'administration traite de matières liées à des enjeux de société qui ne sont pas abordés par les services publics fédéraux (SPF), comme par exemple les politiques d'intégration sociale via le SPP Intégration sociale ;
 Syndiotactic prolypropylene (sPP), en anglais, soit polypropylène syndiotactique (PPs) ;
 Security and Prosperity Partnership of North America (SPP), en anglais, soit Partenariat pour la sécurité et la prospérité (PSP) ;
 Service de Protection Parlementaire (SPP), au Canada, qui assure la sécurité de la colline du Parlement;
 Service de sécurité et de protection, une agence des services secrets roumains ;
 Serial Port Profile, l'un des profils d'interopérabilité de Bluetooth,
 Science Power Platform'', la plate-forme science/énergie russe, planifiée pour alimenter l'ISS, mais dont le projet a été abandonné ;
 Symbole des producteurs paysans, un label international de commerce équitable.

Abréviation